La Coppa d'Israele 2022-2023 (in ebraico גביע המדינה 2022-2023, Gvia HaMedina 2022-2023, cioè "Coppa di Stato 2022-2023") è l'84ª edizione della coppa nazionale calcistica israeliana, la 68ª dalla nascita dello Stato di Israele, che è iniziata il 30 agosto 2022 e terminerà nel maggio 2023.

Turno preliminare

Liga Bet 

 Orario:
 Risultati:

Liga Bet Nord A

Liga Bet Nord B

Liga Bet Sud A

Liga Bet Sud B

Liga Gimel

 Orario: 
 Risultati:

Liga Gimel Alta Galilea

Liga Gimel Bassa Galilea

Liga Gimel Jezreel

Liga Gimel Samaria

Liga Gimel Sharon

Liga Gimel Central

Liga Gimel Tel Aviv

Liga Gimel Sud

Quinto turno
Il quinto turno si gioca all'interno di ogni divisione della Liga Alef. I vincitori si qualificano al sesto turno.

Sesto turno
Il sesto turno si gioca in due distretti (Nord e Sud) tra le squadre che si qualificano dal quinto turno.

Settimo turno
Nel settimo turno 16 squadre provengono dal turno precedente e 12 squadre dalla Liga Leumit. Hapoel Petah Tikva, Hapoel Acre, Hapoel Umm al-Fahm e Hapoel Nir Ramat HaSharon sono stati prequalificati per il prossimo round.

Ottavo turno

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni 
  

Calcio nel 2022
Calcio nel 2023
2023